

Patronyme 

 Fiona Staples, illustratrice de bandes dessinées canadienne ;
 Jim Staples (né en 1965), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Mavis Staples (née en 1939), chanteuse de soul et blues américaine ;
 Stuart Staples (né en 1965), musicien anglais.

Toponyme 

 Staples, ville située dans les comtés de Todd et Wadena, dans l’État du Minnesota.
 Staples,  une ville du comté de Guadalupe  au Texas.

Autres 
 Staples, une société américaine de distribution.
 Staples Center, une salle de Los Angeles en Californie.

Patronyme anglais